Die Baureihe 132 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 DB Baureihe 132, ehemalige Elektrolokomotive der DR-Baureihe E 32 nach dem (EDV-)Baureihenschema der Deutschen Bundesbahn.
 DR-Baureihe 132, die heutige Diesellokomotive DB-Baureihe 232 nach dem (EDV-)Baureihenschema der Deutschen Reichsbahn in der DDR